Carl Mörner kan syfta på:

 Carl Mörner af Tuna (1605-1665) – hovrättspresident, senare riksråd och 1652 friherre, stamfar för ätten Mörner af Tuna. 
 Carl Mörner (1658–1721) (Carl Gustaf Mörner af Morlanda) – guvernör över Göteborgs och Bohus län, fältmarskalk och kungligt råd 
 Carl Gabriel Mörner (1737-1828) – hovmarskalk
 Carl Stellan Mörner (1761-1834) – landshövding i Kronobergs län
 Carl Mörner (1755–1821) – en svensk greve, general, överståthållare och riksståthållare i Norge
 Carl Otto Mörner (1781–1868) – friherre, militär, vice landshövding, och tullinspektor, känd som "kungamakare"
 Carl Mörner (1792–1870) – landshövding Kronobergs län
 Carl Göran Mörner (1808–1878) – greve, hovrättsråd, riksdagsman och statsråd
 Karl Mörner (1854-1917) – professor i kemi och farmaci
 Carl Mörner (1864-1940) – professor i medicinsk och fysiologisk kemi

Se även
 Carl Axel Mörner
 Carl Gustaf Mörner